Airbag steht für:

 Airbag, ein Insassenrückhaltesystem in Kraftfahrzeugen und Flugzeugen
 Lawinenairbag, ein Rettungsgerät für Skibergsteiger
 eine Landehilfe in der Raumfahrt, siehe Airbaglandesystem
 Airbag (argentinische Band), argentinische Rockband
 Airbag (norwegische Band), norwegische Progressive-Rock-Band
 Airbag (spanische Band), spanische Power-Pop-Band

Siehe auch:
 Airbäg, Schweizer Mundartrockband